Tertiär steht für:

 Tertiär, Erdzeitalter vom Ende der Kreidezeit bis zum Beginn des Quartärs vor 2,6 Mio. Jahren
 tertiär (Chemie), in der Chemie ein Wortbildungselement: „an dritter Stelle“
 tertiär, „drittrangig“, siehe Zahlwort #Ordnungszahlwörter (Ordinalia)

Siehe auch: